Prima guerra anglo-afghana  – guerra combattuta tra l'Afghanistan e l'Impero britannico tra il 1839 e il 1842
 Seconda guerra anglo-afghana  – guerra combattuta tra l'Afghanistan e l'Impero Britannico tra il 1878 e il 1880
 Terza guerra anglo-afghana  – guerra combattuta tra l'Afghanistan e l'Impero Britannico nel 1919